Бородино — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Туричинской волости.

География 
Расположена в 28 километрах к юго-западу от районного центра, города Невеля, и в 2,5 км к северу от волостного центра, деревни Туричино.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 28 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)